— бывший титул сёги. Преобразован из титула кудан («9-й дан», 1950—1961). Разыгрывался 26 сезонов, с 1962 по 1987 годы. В 1988 году преобразован в титул Рюо по просьбе спонсора турнира — газеты Ёмиури, которая существенно повысила призовой фонд турнира, но при этом пожелала, чтобы он стал самым престижным титулом сёги .

Пожизненный дзюдан 
Титул  давался за завоевание 10 титулов дзюдан в сумме (включая выигрыши титула кудан). Обладателями этого титула стали лишь двое:
 1-й пожизненный 10-й дан Ясухару Ояма 
 2-й пожизненный 10-й дан Макото Накахара.

К тому же, при переименовании титула кудан в дзюдан, звание почётный 10-й дан получил Масао Цукада, обладавший титулом «пожизненный 9-й дан» (за 3 завоевания этого титула подряд), поскольку 9-й дан при переименовании перестал быть титулом и стал просто разрядом.

Титульные матчи дзюдан 

Всего в финальных титульных матчах дзюдан состоялось 156 результативных партий, кроме которых произошло 1 дзисёги (в 1967 году) и 3 сэннититэ.

Кудан 
С 1950 по 1955 год титул  давался претенденту на титул мэйдзин. Так в 1950, 1951, 1953 и 1955 годы этот титул получил Ясухару Ояма, а в 1954 — Масао Цукада.

Кроме этого, в 1950—1961 годы титул кудан разыгрывался в одноимённом титульном турнире. В 1951—1955 годы финальный матч происходил до трёх побед одной из сторон, в 1956—1961 — до четырёх.

Примечания 

Титулы сёги